Heleno, helénico y helenístico son términos que pueden referirse a:
 El pueblo de los helenos, uno de los que constituyeron el pueblo griego según Heródoto y Tucídides (helenos, pelasgos, dorios y jonios).
 Los pueblos helénicos o tribus griegas, un grupo impreciso de pueblos indoeuropeos que hablaban diferentes variantes del griego antiguo (aqueos, dorios, jonios, eolios, pelasgos y arcadios).
 El período helenístico o período alejandrino, una etapa histórica de la Antigüedad, cuyos límites cronológicos son la muerte de Alejandro Magno (323 a. C.) y el suicidio de la última soberana helenística, Cleopatra VII de Egipto, y su amante Marco Antonio, tras su derrota en la batalla de Accio (30 a. C.).

Asimismo, pueden hacer referencia a:
 Heleno Saña (1930- ), filósofo y escritor español.
 Heleno de Freitas (1920-1959), futbolista brasileño.

 El asteroide (1872) Héleno, un asteroide troyano del planeta Júpiter.
Heleno (1941- ), cantante argentino.

También, pueden referirse a los siguientes personajes mitológicos:
 Héleno, príncipe troyano, hijo del rey Príamo y la reina Hécuba, y hermano gemelo de Casandra.
 Helén o Heleno, héroe hijo de Deucalión y Pirra, y del cual procederían los helenos o, bien, todos los griegos.

Además, la forma Eleno puede hacer referencia a:
 Eleno de Céspedes, un hermafrodita español del siglo XVI.

Enlaces externos